Топонимия Италии — совокупность географических названий, включающая наименования природных и культурных объектов на территории Италии. Структура и состав топонимии страны обусловлены её географическим положением, богатой историей и лингвистической ситуацией в стране.

Название страны 

Происхождение названия страны некоторые топонимисты связывают с мифом о царе энотров по имени Итал. Согласно Фукидиду, он был одним из царей сикулов. Наряду с этим, В. А. Никонов высказывал точку зрения, согласно которой название возникло в V веке до н. э. в форме Виталия и относилось первоначально только к Калабрии — южной оконечности Апеннинского полуострова, где обитало пришедшее с севера племя виталов. По мере греческой колонизации это название стало применяться к южной части полуострова, в отличие от северной части, именовавшейся Тирренией («тиррены» — этруски), а во II—I веках распространилось на весь полуостров и некоторое время противопоставлялось владениям Рима. С установлением римского господства название «Италия» становится понятием, синонимичным Апеннинскому полуострову в целом.

После нескольких столетий раздробленности, в эпоху Рисорджименто завершилось формирование единого государства под названием «Италия». В 1861 году было провозглашено Королевство Италия (), которое просуществовало до 1946 года. В ходе конституционного референдума 1946 года большинство населения проголосовало за переход к республиканской форме государственного устройства. Современное название страны — Италия (), или Итальянская Республика () — закреплено в Конституции 1947 года.

Формирование и состав топонимии 
По оценке В. А. Жучкевича, топонимия Италии достаточно разнообразна как в силу древности большинства топонимов, так и наличия нескольких топонимических пластов, восходящих к различным языкам. Некоторые топонимы, возникших как характеристики различных аспектов природы страны, впоследствии стали нарицательными, например, вулкан — от вулканического острова Вулкано, пьедмонт — от староитальянского «Пьедмонта», лагуна — названия приморских озёр.

На севере страны, главным образом в район Альп, встречаются ретороманские и латинизированные германские топонимы. К последним относятся, например, перевал Бреннер, горный массив Ортнер, в Тирольских Альпах к ним добавляются ретороманские топонимы. Некоторые топонимы германского происхождения встречаются и в центральной части страны, например, Специя — от немецкого Шпитце. На границе с немецкоязычными кантонами Швейцарии нередки двойные названия — итальянское и немецкое, например: Лютаго — Люттах, Венитен — Штерцинг, Бруницо — Бруннен и т. д..

Для юга страны, включая остров Сицилия, характерно наличие арабского и древнегреческого топонимических пластов. Так, на Сицилии, по данным В. А. Жучкевича, выявлено 328 арабских топонимов, в том числе на западе острова — 209, на востоке — 100 и на северо-востоке − 19. Большое количество топонимов древнегреческого происхождения, адаптированных к итальянскому языку, встречается в Калабрии, к югу от линии  — Катандзаро.

Что касается территории страны в целом, для неё не представляется возможным выделить единые «общенациональные» топонимические пласты, наблюдается значительная дифференциация последних по регионам. Так, в регионе Тоскана выделяются следующие пласты:
 долатинские названия умбро-этрусского происхождения, включая древнейшие гидронимы и ойконимы;
 топонимы латинского происхождения (главным образом ойконимы), сформировавшиеся в период римского владычества над Этрурией;
 топонимы германского происхождения, сформировавшиеся в V—VII веках, в эпоху готско-лангобардского владычества;
 неолатинские (итальянские) топонимы.

Для оронимии Италии характерно широкое распространение топонимов итальянского происхождения — от Сицилии до предгорий Альп, за исключением ряда оронимов ретороманского происхождения в Предальпах. Примерами итальянских оронимов являются Гран-Парадизо, Монте-Визо, Монте-Роза, Гран-Сассо, Червиальто, Монте-Амьята и другие.

В гидронимии Италии также наличествует широкий пласт италоязычных топонимов — например, Тальямента, Ливенда, Адидже, Тичино, Силларо, Лимоне, Чезано, Эзина и другие.

Среди ойконимов Италии немало названий, возникших в древнеримскую и доримскую эпохи, среди которых — Рим, Неаполь, Бриндизи, Мессина, Реджо-ди-Калабрия, Сиракузы, Катанья, Палермо, , Анкона, Равенна, Болонья, Пиза, Генуя, Болонья, Верона, Адрия, Парма, Флоренция и другие. Для многих ойконимов (численность их оценивается примерно в 3 тысячи) характерен элемент -ано патронимического происхождения; до 90 % этих ойконимов ведут своё происхождение от имён древнеримской знати.

Примечания

Литература

на русском языке

на других языках 
 
 

Топонимия Италии